A temporada 2009 do Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão de futebol foi a quadragésima sétima édição da primeira divisão zimbabuense.

Este temporada, representou 16 clubes no campeonato.

Foi o Gunners que ganhou o campeonato. É o primeiro título do clube de su história.

Os 16 clubes participantes

 Bantu Rovers
 Black Rhinos
 CAPS United
 Dynamos
 Eagles
 Gunners
 Highlanders
 Highway
 Hwange
 Kiglon
 Lengthens
 Monomotapa United
 Motor Action
 Njube Sundowns
 Shooting Stars
 Underhill

Classificações

Líder por jornada

Calendário

Melhores Marcadores 
desconhecido

Barragem de despromoção

Promoções e despromoções 2010 

Despromividos a Campeonato Zimbabuense de segunda divisão de 2010
 Njube Sundowns
 Highway
 Underhill
 Black Rhinos
Promovidos a Campeonato Zimbabuense de primeira divisão de 2010
 Black Mambas
 Shabanie Mine
 Victoria
 Douglas Warriors

Campeão

Ligações externas 
 

Competições de futebol do Zimbabwe
Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão
2009 no futebol